Кокорова () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Турбуря.
 Кокорова () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Сісешть.